Dakar kan syfta på:
 Dakar − Senegals huvudstad. 
 Dakarrallyt − rally mellan Paris och Dakar

 Dakar (skådespelare) − peruansk skådespelare
 INS Dakar − Israelisk ubåt
 Dakar 4x4 − en byggsatsbil

Musik 
 Dakar (album) − ett album av John Coltrane 
 DaKAR − ett album av Kwesta
 DaKAR II − ett album av Kwesta